Иван Иванович Ильичёв (14 августа 1905, деревня Наволоки Калужского уезда — 2 сентября 1983, Москва) — советский разведчик и дипломат, генерал-лейтенант (1943).

Биография 
Родился в крестьянской семье. После двухлетней учёбы в калужском «выше-начальном училище» в 1919 году поступил на работу учеником столяра электромеханических мастерских ШМ СВЖД в Калуге, где проработал до 1924 года, после чего был избран ответственным секретарём ячейки ВЛКСМ.

В 1924—1929 годах на комсомольской работе в Калужской и Смоленской областях. В 1925 г. был избран ответственным секретарём месткома. Вступил в ВКП(б) в том же году. С мая 1926 г. работал председателем экономического отдела райкома ВЛКСМ (выписка из автобиографии от 23/VI-1926 г.).

В 1929 переведен в РККА, политработник. Учился в Военно-политической академии имени Толмачева в Ленинграде, окончил её в 1938 г. На последнем курсе был исключен из партии, но после постановления ЦК ВКП(б) о перегибах восстановлен.

С мая 1938 г. начальник политотдела Разведывательного управления РККА. С августа 1942 по июль 1945 г. начальник Главного разведывательного управления Наркомата обороны СССР.

В 1948 г. перешел на работу в центральный аппарат Министерства иностранных дел СССР.

В 1949—1952 гг. — заместитель политического советника Советской контрольной комиссии в Германии. В 1952—1953 гг. возглавлял дипломатическую миссию в ГДР.

В 1953—1956 — верховный комиссар, Посол СССР в Австрии (с 13.06.1953 по 31.03.1956).

В 1956 г. — заведующий отделом Скандинавских стран, в 1956-66 гг. — 3-м Европейским отделом МИД СССР.

В 1966—1968 гг. — посол в Дании.

С 1968 г. работал в центральном аппарате МИД, в 1975 г. вышел в отставку.

Награды 
 орден Ленина (05.11.1954)
 орден Октябрьской Революции (14.08.1975)
 два ордена Красного Знамени (22.02.1944, 15.11.1950)
 орден Кутузова I-й степени (01.09.1945)
 орден Отечественной Войны I-й степени (29.07.1944)
 два Ордена Трудового Красного Знамени
 два Ордена Красной Звезды (14.06.1940, 03.11.1944)

Литература

Ссылки 
 Мой дед был начальником ГРУ
 http://opk.fo.ru - документы по Калужскому периоду жизни И. И. Ильичёва (рабочая комиссия по сохранению исторического наследия при администрации Калужской области).

Послы СССР в ГДР
Послы СССР в Австрии
Послы СССР в Дании
Сотрудники ГРУ